Aeneas bezeichnet:
 Aeneas, eine Figur in der griechisch/römischen Mythologie und Frühgeschichte
 Aeneas (Schiff, 1910), ein britisches Passagierschiff
 Areneas (Satellit) ein Cubesat 
 Aeneas Beach, ein Strand im US-Bundesstaat Kalifornien
 Aeneas (Washington), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Washington
 (1172) Äneas, Asteroid
sowie der Name von
 Aeneas von Paris († 870), Bischof von Paris

Siehe auch:
 Aeneas Creek
 Aeneas Lake
 Aineias
 Eneas